Алексей Модестович Лавров (3 марта 1887 — 29 июня 1942, иногда также указываются иные даты кончины: 29 мая 1942 или 10 июля 1942) — советский военно-морской деятель, инженерный работник, гидрограф, участник многих арктических экспедиций, главный редактор редакции специального руководства гидрографического управления Военно-морского флота Советского Союза, инженер-контр-адмирал (1940).

Биография 
Родился в семье мастера (по другим данным инженера-судостроителя) Ижорских заводов.

На воинской службе с 1904. В 1900 поступил в Морской кадетский корпус, после окончания которого в 1907 был гардемарином на бронепалубном крейсере «Богатырь», побывав в Англии, Норвегии, Франции, Испании, Греции, Турции, Германии. Затем мичманом служил на миноносцах Балтийского флота. Занимал должность вахтенного офицера эсминца «Амурец» (1908—1910).

С 1911 по 1915 участвовал во всех плаваниях гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана (1910—1915) на борту ледокольного парохода «Таймыр». Во время зимовки вместе с Н. И. Евгеновым впервые описал залив Гафнера на Таймыре, вдающийся в побережье на 40 километров. 3 сентября 1913 был обнаружен архипелагСеверная Земля.

После завершения экспедиции, в годы Первой мировой войны, Лавров служил на Балтийском флоте старшим помощником на эсминце «Уссуриец», в 1917—1918 командовал эсминцем «Молодецкий» и в составе эскадры совершил на нём известный Ледовый поход из Гельсингфорса в Кронштадт. Встав на сторону советской власти, в 1918—1922 служил в Минной дивизии Балтийского моря в качестве начальника дивизиона и командира эсминца «Новик».

С 1922 главный редактор лоций и специальных руководств и пособий, до конца жизни проработал в Гидрографическом управлении ВМФ СССР, без отрыва от службы в 1921—1925 прослушал курс Ленинградского географического института. С 1924 по 1926 возглавляя специальную комиссию по изучению Северного Ледовитого океана. В 1926 руководил ледовой разведкой на ледоколе «Седов» во время Карской экспедиции. Возглавлял восточную экспедицию на ледоколе «Малыгин» по спасению экспедиции на дирижабле генерала Умберто Нобиле в 1928. Участвовал в первом советском разведывательном полёте в Арктике с летчиком Б. Г. Чухновским. Возглавлял Таймырскую гидрографическую экспедицию (1932), изучавшую северо-восточную часть Карского моря и открывшуюКраснофлотские острова. В 1935 году выполнял специальное задание командования в западном секторе Арктики. Осуществлял проводку кораблей Северным морским путём из Ленинграда для усиления Тихоокеанского флота.

В 1941 вместе с Гидрографическим институтом был эвакуирован в Омск. В кратчайший срок наладил выпуск карт для военно-морского флота.

Главный редактор редакции специального руководства гидрографического управления ВМФ СССР.

Скончался от кровоизлияния в мозг, находясь в эвакуации в 1942. Первоначально похоронен на Казачьем кладбище города, затем прах был перенесён на участок Старо-Северного кладбища. В 1987 году на могиле установлен памятник.

Адрес 
Проживал в Омске в доме № 6 по улице Республики (ныне улица Ленина).

Звания 
 Мичман (1908);
 Старший лейтенант (28 июля 1917)
 Инженер-флагман 3-го ранга (2 декабря 1935).
 Инженер-контр-адмирал (4 июня 1940).

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени;
 Орден Красной Звезды;
 Юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»;
 Орден Святой Анны 3-й степени;
 Орден Святого Станислава 2-й степени.

Память 
Именем А. М. Лаврова названы мыс и остров в море Лаптевых, пролив в Баренцевом море, бухта в Антарктиде, мыс в Карском море:
 Мыс бухты Гафнер-фьорд на северо-западном побережье Таймыра. Описан и нанесен на карту без названия г/э СЛО в 1915 году. Назван советскими гидрографами в 1937 году.
 Мыс и остров в юго-восточной части Северной Земли. Мыс открыт и назван в 1913 году г/э СЛО. Название острова возникло в конце 1940-х годов от названия мыса и было утверждено решением Красноярского крайисполкома в 1952 году.
 Пролив между островами Галля, Вильчека, Сальм и о-вами Хохштеттера арх. ЗФИ. Назван в 1950-е годы советскими гидрографами.

Публикации

См. также 
 Список инженер-флагманов флота, инженер-флагманов 1-го ранга, инженер-флагманов 2-го ранга, инженер-флагманов 3-го ранга МС РККА СССР (1935—1940)
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1946—1960)

Литература 
 Пугачёва Н. М. Лавров Алексей Модестович // Вибе П. П. Омский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. — М., 1994. — С. 132: портр.;
 Гурьев Г. Ю. Лавров Алексей Модестович // Омский некрополь. — Омск, 2005. — С. 71-74: портр.

Примечания

Ссылки 
 Имена на морской карте
 Лавров Алексей Модестович
 120 лет со дня рождения А. М. Лаврова
 Центр генеалогических исследований

Моряки Первой мировой войны (Россия)
Выпускники Морского кадетского корпуса
Похороненные на Старо-Северном кладбище‎